Vlagtwedde (gemeente), een voormalige gemeente in de provincie Groningen 
Vlagtwedde (dorp), een dorp in de gemeente Westerwolde